Томаш Маковський ():
 Томаш Маковський (бл. 1575 — бл. 1630) — польський картограф.
 Томаш Маковський ( 1970) — польський історик, директор Національної бібліотеки Польщі.
 Томаш Маковський ( 1973) — польський політик.
 Томаш Маковський ( 1999) — польський футболіст.
 Див. також 
 Маковський